Le Sang versé,  épisode de la  saison de FBI : Portés disparus
 Le Sang versé, roman policier suédois d'Åsa Larsson